El término "Argonauta" puede referirse a:

 Los Argonautas, héroes que acompañaron a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro;
 El antiguo puerto de Argonautas, en Acaya;
 La proteína Argonauta;
 El navío Argonauta;
 El molusco Argonauta;
 Los argonautas, una novela de Vicente Blasco Ibáñez.